Andrija Kaluđerović ist der Name folgender Personen:

* Andrija Kaluđerović (Fußballspieler, 1987) (* 1987), serbischer Fußballspieler 
 Andrija Kaluđerović (Fußballspieler, 1993) (* 1993), montenegrinischer Fußballspieler